Frederiks steht für:
 Frederiks (Viborg Kommune), Ortschaft in der Viborg Kommune in Dänemark

Personen:
 Cornelius Frederiks (1864–1907), Widerstandskämpfer der  im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika
 Georgi Nikolajewitsch Frederiks (1889–1938), russischer Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Josef Frederiks († 1842), Führer der  im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika
 Karel Johannes Frederiks (1881–1961), niederländischer Jurist und Staatssekretär

Siehe auch
 Fredericks
 Frederick
 Fredrickson